L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 6 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Alexander Zverev remporte l'épreuve en simple, Nikola Mektić et Alexander Peya celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Rafael Nadal est le favori du deuxième grand tournoi de la saison de terre battue. Après deux tournois et douze rencontres sur la surface cette saison, il n'a pas concédé le moindre set, allant décrocher ses onzièmes titres à Monte-Carlo et Barcelone. L'Espagnol devra conserver son titre pour rester  mondial, le cas échéant c'est Roger Federer, ayant fait l'impasse sur l'ensemble de la saison de terre battue, qui reprendra la tête du classement ATP. L'Espagnol devra toutefois se méfier de Juan Martín del Potro, titré à Acapulco et Indian Wells et demi-finaliste à Miami. Le jeune Grec de 19 ans Stéfanos Tsitsipás est, quant à lui, la révélation de ce début de saison sur l'ocre. L'ancien numéro 1 mondial junior a fait son entrée dans le top 50 en atteignant la finale à Barcelone après avoir battu trois joueurs du top 20 sans perdre la moindre manche. 

Absent du circuit entre  et , Kei Nishikori tentera de confirmer son retour après sa finale sur le Rocher monégasque. Le Japonais semble néanmoins toujours en délicatesse avec son poignet, abandonnant lors de son premier tour quelques jours plus tard dans la capitale catalane. L'ancien  mondial Novak Djokovic, en manque de repères après une convalescence de six mois, essaiera, quant à lui, de se qualifier pour son premier quart de finale de la saison. Depuis son opération au coude en janvier, le Serbe a connu trois éliminations au premier tour en quatre tournois.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Sam Querrey, de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Andy Murray, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol David Ferrer, du Français Jo-Wilfried Tsonga, du Luxembourgeois Gilles Müller, du Russe Andrey Rublev du Serbe Filip Krajinović et des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Jared Donaldson, Mischa Zverev, Benoît Paire, Julien Benneteau, Jan-Lennard Struff, Ryan Harrison, Paolo Lorenzi, Tennys Sandgren, Daniil Medvedev, Denis Shapovalov et Peter Gojowczyk.

Pendant le tournoi 
En se qualifiant pour le  tour après sa victoire sur Paolo Lorenzi, Fernando Verdasco signe la  victoire de sa carrière, devenant le  joueur de l'histoire à réaliser cette performance, le  toujours en activité.

À la suite de sa victoire contre Diego Schwartzman, Rafael Nadal remporte son  set d'affilée sur terre battue, battant le record de sets consécutifs remportés sur une surface jusqu'alors détenu par John McEnroe et sa série de 49 sets remportés sur moquette en 1984.

Pour sa première participation au tournoi de Madrid, Dušan Lajović se qualifie pour la première fois de sa carrière en quart de finale d'un Masters 1000 après avoir battu Juan Martín del Potro, son premier top 10.

Dominic Thiem domine le tenant du titre Rafael Nadal en quart de finale, mettant fin à la série des 50 sets consécutifs remportés par l'Espagnol. L'Autrichien était d'ailleurs le dernier joueur à l'avoir battu sur terre battue. C'était à Rome l'année précédente. Cette défaite permet à Roger Federer, qui a choisi de faire l'impasse sur la saison sur terre battue, de récupérer la place de numéro 1 mondial.

Trois joueurs de moins de 25 ans sont en demi-finale du Masters 1000 : Denis Shapovalov, Dominic Thiem et Alexander Zverev. Il s'agit d'une première depuis le tournoi de Rome en 2011 où les quatre demi-finalistes étaient Novak Djokovic, Richard Gasquet, Andy Murray et Rafael Nadal.

En double, Nikola Mektić et Alexander Peya disputent leur  finale de l'année ensemble après leur succès à Marrakech et leurs échecs à Sofia, Rio de Janeiro et Munich. Leurs adversaires Bob et Mike Bryan se sont, quant à eux, qualifiés à toutes les finales des Masters 1000 depuis le début de la saison, remportant celles de Miami et Monte-Carlo et perdant à Indian Wells. Bob Bryan se blesse à la hanche dans le premier set de la finale et doit abandonner.

En s'adjugeant le titre, Alexander Zverev devient seulement le  joueur en activité à compter au moins 3 Masters 1000 à son palmarès, derrière Rafael Nadal (31), Novak Djokovic (30), Roger Federer (27) et Andy Murray (14).

Lauréats 
Alexander Zverev remporte le  titre de sa carrière en simple, son  Masters 1000, en écartant en finale le finaliste sortant Dominic Thiem.

En double, Nikola Mektić et Alexander Peya décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2018) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Sport en Espagne en 2018
Tennis masculin en 2018
Tennis en mai 2018